Вале́рий Ви́кторович Стафёров (17 февраля 1946, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился 17 февраля 1946 года в Свердловске в семье футболиста Виктора Стафёрова.

Воспитанник ДЮСШ «Уралмаш». С 1964 года выступал за первую команду. Спустя два года перешёл в московское «Торпедо», в составе которого дебютировал в высшей лиге, за два сезона сыграв 16 матчей и забив 3 мяча в чемпионате. В 1969 вернулся в Свердловск, но сезон сложился для команды неудачно — «Уралмаш» вылетел в первый дивизион, заняв предпоследнее место в итоговой таблице.

С 1971 по 1973 годы играл за «Металлург» Липецк. Провёл сезон в московском «Локомотиве», на тот момент команде первой лиги.

Завершал карьеру игрока в Калуге, где был играющим тренером.

Работал детско-юношеским тренером. Среди воспитанников Стафёрова — игрок сборной России Александр Кокорин, игрок молодёжной и олимпийской сборных России Игорь Лебеденко, Пётр Немов, Алан Гатагов и полузащитник клуба «СКА-Хабаровск» Николай Калинский.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Мастера спорта СССР